Crave Entertainment (также известная как Crave Games или Crave) — американская игровая компания. Основана в 1997 году Нимой Тагхави. Главный офис в Калифорнии. Выкуплена в 2005 году компанией Handleman Corporation за $95,000,000, но немногим позже продана компании Fillpoint (в начале 2009) всего за $8,100,000 из-за банкротства Handleman'а. Создаёт игры под Dreamcast, Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo GameCube, PlayStation, PlayStation 2, PSP и Xbox. 31 октября 2012 корпорация Crave объявила о банкротстве.

Опубликованные игры, созданные Crave Entertainment или с её участием 
 AeroWings
 AeroWings 2: Airstrike
 Asteroids Hyper 64
 Baby Pals
 Bad Boys: Miami Takedown
 Battle Realms
 Battle Realms: Winter of the Wolf
 Battlezone: Rise of the Black Dogs
 Beyblade
 The Bible Game
 Blaster Master: Blasting Again
 Brunswick Pro Bowling
 Butt Ugly Martians
 Camp Lazlo: Leaky Lake Games
 Cartoon Network: Punch Time Explosion
 Dave Mirra BMX Challenge
 Defendin' de Penguin
 Draconus: Cult of the Wyrm
 eJay Clubworld
 Eternal Ring
 Evergrace
 Earthworm Jim: Menace 2 the Galaxy
 Fighting Force
 Foster's Home for Imaginary Friends
 Flushed Away
 Future Tactics: The Uprising
 Freedom Force
 George of the Jungle
 Gex 3: Deep Cover Gecko Galerians Global Operations Hard Rock Casino Intellivision Lives! Jade Cocoon: Story of the Tamamayu Jade Cocoon 2 Kabuki Warriors 
 Killer Loop Looney Tunes: Bang and Vroom! Man vs. Wild Milo's Astro Lanes Mojo! Mort the Chicken MX World Tour Napoleon Dynamite: The Game NRA Gun Club Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection (2004)
 Pinball Hall of Fame: The Williams Collection (2007)
 Puzzle Challenge: Crosswords and More Purr Pals Razor Freestyle Scooter Red Dog: Superior Firepower Sky Dancers Shadow Madness Snocross Championship Racing Snocross 2 Featuring Blair Morgan Solitaire & MahjongSpelling Challenges and More! Starlancer Strike Force Bowling Sudokuro Super Magnetic Neo TH3 Plan Tony Hawk's Pro Skater Tokyo Xtreme Racer Tokyo Xtreme Racer Advance Tokyo Xtreme Racer Drift Tokyo Xtreme Racer 3 Trigger Man Tringo UFC: Tapout UFC: Throwdown VeggieTales: LarryBoy and the Bad Apple World Championship Cards World Championship Poker Deluxe Series World Championship Poker: Featuring Howard Lederer ALL-IN World Championship Poker 2: Featuring Howard Lederer''

Примечания

Ссылки 
Crave Entertainment  на MobyGames